Horvátország
Čvrljevo falu Unešić községben, Šibenik-Knin megyében
Čvrljevo falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében